Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 428 dans le monde.

 Route fédérale 428 en Allemagne
 RS-428 au Brésil
 Route nationale 428 en France
 Route régionale 428 en Finlande
 Route régionale 428 en Slovénie